Ptilodactyla är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Karl Wilhelm Illiger 1807. Ptilodactyla ingår i familjen Ptilodactylidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Skalbaggar
Ptilodactyla